Ironie
 als sterkere vorm hiervan: iets belachelijk maken; hieronder valt ook godslastering
 Reclamespot, een reclameboodschap
 Schijnwerper
 SPOT, een serie Franse satellieten
 Spot (Marvel)
 Sport (computerspel), een computerspel in het genre strategiespel
 Spot (album), een muziekalbum van de Duitse band And One